A Glücksburg-házban több hercegnő is viselte ezt a nevet:

 Tíra dán királyi hercegnő (1853–1933), IX. Keresztély dán király leánya, házassága révén cumberlandi és brit hercegné, címzetes hannoveri királyné
 Tíra dán királyi hercegnő (1880–1945), VIII. Frigyes dán király leánya.